Малая Лепетиха () — село в Каховском районе (до 2020 года — Великолепетихском районе) Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2235 человек. Почтовый индекс — 74510. Телефонный код — 5543. Код КОАТУУ — 6521283301.

История 
В XIX веке село Малая Лепетиха было в составе Зеленовской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии.

В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.

Местный совет 
74510, Херсонская область, Каховський район, с. Малая Лепетиха

Ссылки 
 Малая Лепетиха на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Великолепетихского района